

Geografia 
 Remedios de Escalada – città nella provincia di Buenos Aires, Argentina

Persone 
 Guillermo Escalada – ex calciatore uruguaiano
 Luis Miguel Escalada – calciatore argentino

Altro 
 Escalada – telenovela brasiliana del 1975
 Escalada a Montjuïc – corsa in linea maschile storica spagnola che si svolgeva sul Montjuïc
 Monastero di San Miguel de Escalada – monastero nel municipio di Gradefes, provincia di León, Spagna